Norddeich bezeichnet

 den Stadtteil Norddeich der Stadt Norden im Landkreis Aurich in Niedersachsen
 die Gemeinde Norddeich im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein, siehe Norddeich (Dithmarschen)

 die ehemalige Küstenfunkstelle Norddeich Radio mit mehreren Sendeanlagen in der Nähe der Stadt Norden
 Norddeich TV, eine TV-Produktionsfirma